Ныряние со сцены (, также иногда можно встретить сленговое «стэйдж-дайвинг») — прыжок со сцены, осуществляемый исполнителем во время концерта в расчёте на то, что толпа зрителей удержит его над собой руками. Некоторые музыканты делают ныряние со сцены частью своего выступления.

См. также 
 Слэм
 Хедбэнгинг
 Крауд-сёрфинг

Поведение на концертах